Мото Гран-при Китая было 4-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 4 по 6 мая 2007 года на гоночной трассе Международный автодром Шанхая, Шанхай, Китай.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Китай